Квадрант (, род. відм. quadrantis):

 Квадрант — будь-яка з чотирьох частин площини, на які її ділять дві взаємно перпендикулярні прямі (осі координат).
 Квадрант — сектор круга з центральним кутом 90°, 1/4 круга.
 Квадрант — астрономічний прилад для відмірювання висот небесних світил над рівнем горизонту.
 Квадрант — артилерійський кутомірний інструмент
 Галактичний квадрант — вигадана територіальна одиниця з фантастичної саги «Зоряний шлях»: α, β, γ і δ квадранти ділять Галактику на 4 частини.
 Квадрант — давньоримська монета

Література